Se enomina Pastelito a:

 Los Pastelitos criollos típicos de la repostería argentina.
 Los Pastelito de Gloria típicos de la repostería española y habituales en los periodos navideños.
 Genéricamente a los Petit four debido a su reducido tamaño.
 A los dulces de la repostería industrial.
 En Costa Rica y Venezuela a una masa de harina de trigo rellena de carne molida, pollo desmechado, queso o jamón y queso y frita en aceite. También a los mismos hechos con masa de hojaldre y horneados que se expenden en panaderías.
 En jerga de España de la década de los 1990, designa la música electrónica melódica europea y norteamericana, en contraposición al Bakalao o la Mákina.